Deseo – album Pastory Soler wydany w 2002 roku.
 Deseo – album Loreny Rojas wydany w 2006 roku.